Газ HN3
 Азотистоводородная кислота